World Football Challenge 2009 — международный футбольный клубный турнир между командами из Европы и Северной Америки, который состоялся летом с 19 по 26 июля 2009 года. Каждая команда сыграла по три игры с другими командами по круговой системе. Каждая игра проходила на нейтральном поле в США. Победителем World Football Challenge 2009 стал лондонский «Челси».

Команды 
Следующие четыре клуба приняли участие в турнире World Football Challenge 2009:

  Челси из Премьер-лиги, Англия
  Америка из Примера Дивизиона, Мексика
  Интернационале из Серии A, Италия
  Милан из Серии A, Италия

Стадионы 
Шесть стадионов в шести городах на которых прошел World Football Challenge.

Регламент 

Клубы получают по одному очку за каждый забитый гол, очки считаются до 3 мячей. За победу в основное время команда получает три очка. Если после истечения основного времени счет ничейный, то каждая команда получает по одному очку, и команды определяют победителя в результате пробития пенальти, победитель получает дополнительные очки. Команда с наибольшим количеством очков становится победителем World Football Challenge.

Итоговое положение

Матчи

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт World Football Challenge

World Football Challenge
2009 год в футболе
Июль 2009 года